Новоцелинный сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ключевском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Целинный.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1258 человек, в том числе 594 мужчины и 664 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Макаровка,
 посёлок Целинный.

Примечания 

Сельские поселения Ключевского района